Klaudian – poeta grecko-rzymski
 Klaudian – imię